Kuchurhán (Kuchurgán; ucraniano o ruso: Кучурган) es una localidad en el Rozdilna Raion de la Óblast de Odesa en Ucrania. Está ubicada a lado del río Kuchurhán al norte del Reservorio Cuciurgan por el límite con Transnistria en Moldavia. Es el sitio de la ruta, ferrocarril e intercambio de electricidad entre Ucrania y Moldavia.

La localidad fue establecida en 1808 como Straßburg por alemanes católicos inmigrantes desde el valle Kutschurgan, luego parte del Imperio ruso. Recibió su actual nombre en 1944 luego de que los últimos alemanes residentes fueran sacados por las tropas soviéticas.

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Rozdilna
Localidades rurales de Ucrania